

Малишевське сільське поселення — сільське поселення, Селівановський район, Владимирська область
 Малишевське сільське поселення — сільське поселення, Хабаровський район, Хабаровський край